Op het Australian Open 2016 speelden de mannen in het dubbelspel van 20 tot en met 30 januari.

Het toernooi werd gewonnen door de Schot Jamie Murray en de Braziliaan Bruno Soares, die het zevende reekshoofd waren. In de finale versloegen zij het Canadees-Tsjechische duo Daniel Nestor en Radek Štěpánek in drie sets (2-6, 6-4, 7-5). Voor beide spelers was het hun eerste grandslamzege.

Titelverdediger was het als vijfde geplaatste duo Simone Bolelli en Fabio Fognini uit Italië. Zij werden in de tweede ronde echter uitgeschakeld door het Franse koppel Adrian Mannarino/Lucas Pouille, die in de halve finale verloren van Murray en Soares.

De Australiër Lleyton Hewitt – die in zijn carrière tweemaal de Davis Cup (1999 en 2003) en drie grandslamtitels (het dubbelspel op het US Open 2000 en de enkelspelen op het US Open 2001 en Wimbledon 20002) won – verloor in de derde ronde samen met zijn landgenoot Samuel Groth van Vasek Pospisil en Jack Sock. Dit was de laatste officiële wedstrijd in Hewitts professionele tennisloopbaan.

Geplaatste teams

Belgen en Nederlanders

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
  Toernooischema Australian Open

Australian Open
ITF-toernooi in 2016